Matthias Mächler (* 24. Juni 1969) ist ein Zürcher Journalist und Preisträger des Swiss Text Award 2006 in der Kategorie „Senior Texter“ sowie des SWISS Media Award 2009.

Matthias Mächler ist ein Schweizer Lifestyle-Texter und Reportage-Journalist. Er ist unter anderem tätig für das Swiss Magazine, die SonntagsZeitung, das Audi Magazin Schweiz und betreut als Textchef und Konzepter diverse Kundenzeitschriften und Projekte von Schweiz Tourismus, Engadin St. Moritz Tourismus und der Beyer Chronometrie Zürich.

Weblinks 
 Seite von Matthias Mächler

Einzelnachweise 

Journalist (Schweiz)
Schweizer
Geboren 1969
Mann